CLS () — международная платёжная система конверсионных операций
 CLS — команда в некоторых языках программирования для очистки содержимого консоли. Образовано от английского CLear Screen
 CLS — Common Language Specification, Microsoft
 CLS — Copa Latinoamérica Sur, профессиональное соревнование по игре League of Legends в южной Латинской Америке.
 CLS — Canadian Light Source, источник синхротронного излучения в Канаде.
 Mercedes-Benz CLS-класс